Attrakció (cirkusz) cirkuszi mutatvány, produkció
 Attrakció (album)